Саси — царь неохеттского государства Паттины в IX веке до н. э.
 Саси, Самюэль (1801—1879) — французский журналист.
 Саси, Луи де (1654—1727) — французский писатель и адвокат.
 Леметр де Саси, Луи-Исаак (1613—1684) — французский богослов и гуманист, янсенистский священник, автор перевода Библии на французский язык.
 Сильвестр де Саси, Антуан Исаак (1758—1838) — французский лингвист и ориенталист.
 Saci (Saci) — персонаж бразильского фольклора.